Madalena Visconti (Milão, 1366 – Burghausen, 17 de julho de 1404) foi uma Duquesa da Baviera-Landshut, pelo seu casamento com Frederico  da Baviera. Era filha de Barnabé Visconti, Senhor de Milão, e sua esposa, Beatriz Regina de Scala.

Família 
Madalena nasceu em Milão e foi a décima segunda, de dezessete crianças, de seus pais.

Os avós maternos de Madalena foram Mastino II de Scala e sua esposa Tadeia da Carrara. Seus avós paternos foram Estéfano Visconti e sua esposa Valentina Doria.

Seu pai, Barnabé, foi um déspota cruel e impiedoso, e um implacável inimigo da Igreja. Ele tomou a cidade papal de Bolonha, rejeitou o Papa e, com a sua autoridade, confiscou a propriedade eclesiástica, e proibiu qualquer um de seus súditos de ter qualquer tipo de negócios com a Cúria. Ele foi excomungado como herege, em 1363, pelo Papa Urbano V, que pregou uma Cruzada contra ele. Quando Barnabé estava em um de seus frequentes ataques de fúria, apenas Beatriz Regina, sua esposa, era capaz de aproximar-se dele.

Casamento 
Madalena se casou, em 2 de setembro de 1381, com Frederico, Duque da Baviera. Seu pai queria melhorar as relações com a Baviera, então, casou suas três filhas: Madalena, Isabel e Tadeia com os três duques rivais. Frederico tinha sido anteriormente casado com Ana de Neuffen, com quem teve uma filha, Isabel da Baviera, mas não teve filhos homens. Com a morte de Ana, Frederico se casou com Madalena.

O casal teve cinco filhos:

 Henrique XVI, o Rico (1386 - 1450).
 João, morreu jovem.
 Isabel da Baviera (1383 - Ansbach, 13 de novembro de 1442), casaou-se com Frederico I, Margrave de Brandemburgo.
 Margarida (nascida em 1384), morreu jovem.
 Madalena (1388 - 1410), casou-se, em 1404, com o Conde João Meinhard VII da Gorizia.

A enteada de Madalena, Isabel, casou-se com um irmão de Madalena, Marco Visconti, Senhor de Parma.

De 1375 a 1392, Frederico governou com seus irmãos, Estêvão III da Baviera e João II da Baviera. Maddalena, portanto, governou como consorte, conjuntamente com a irmã Tadeia, mas só por algumas semanas, antes de Tadeia morrer. A esposa de João II foi Catarina da Gorizia. Não se sabe se Madalena e Catarina serviram como consorte ao mesmo tempo. 

Frederico conseguiu administrar a parte mais rica do ducado, a Baixa Baviera-Landshut, que ele também manteve após a divisão da Baviera entre os irmãos, em 1392, quando a Baviera-Ingolstadt e a Baviera-Munique foram criadas.

Em 1387, Frederico aprisionou o Arcebispo de Salzburgo, para forçá-lo a concluir a sua aliança com uma confederação de cidades na Suábia.
Frederico era um conselheiro jurídico do Rei Venceslau IV e candidato favorito à sucessão do rei, quando ele morreu, em Budweis, já em 1393. Ele foi sucedido na Baviera-Landshut pelo seu filho com Madalena, Henrique XVI, deixando Madalena viúva.

Henrique herdou não só o cabelo preto de Madalena, mas também o temperamento despótico de sua família, os Visconti. Henrique oprimiu, muito cruelmente, as revoltas dos cidadãos de Landshut, em 1410, e lutou com sucesso contra seu primo, Luís VII, o Barbudo, Duque da Baviera-Ingolstadt. Ele uniu os inimigos de Luís, na Sociedade do Periquito, de 1414, e na Liga de Constança, de 1415, iniciada, após o encontro dos membro da Sociedade Periquito, no Concílio.

Madalena morreu em Burghausen, em 17 de julho de 1404. Ela está enterrada no Mosteiro de Raitenhaslach.

Ascendência

Bibliografia 

Nascidos em 1366
Mortos em 1404
Alemães do século XIV
Italianos do século XIV
Alemães do século XV
Italianos do século XV
Casa de Visconti
Naturais de Milão